Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 795 dans le monde.
 
 Route 795 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 795 en France